Мингечевирский троллейбус — сеть общественного электротранспорта города Мингечевира, самое молодое троллейбусное предприятие в Азербайджане. Троллейбусная линия была открыта 15 апреля 1989 года. 

В апреле 2006 года движение было остановлено, троллейбусы законсервированы на территории отстойной площадки.

Маршруты 
 Садоводческое хозяйство — посёлок АзГРЭС
 Варвары — Депо — Варвары
 Дормаш — Депо

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Общественный транспорт Мингечаура
Троллейбусные системы СССР
Троллейбусные системы Азербайджана
Закрытые троллейбусные системы